ZIFA steht für:
 Zimbabwe Football Association, Fußballverband von Simbabwe

Zifa steht für:
 eine Baureihe von „Zimmer-Fernsehantennen“ von Hirschmann (Unternehmen)

Abkürzung